Josef Hamouz (Ostrov nad Ohří, 1980. április 8. –) cseh labdarúgó. Hátvédként játszik.

További információk 
 iDNES.cz profil

1980-ban született személyek
Cseh labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az SV Mattersburg labdarúgói
A Zbrojovka Brno labdarúgói
Az Egri FC labdarúgói
A Slovan Liberec labdarúgói
Élő személyek